Augusta von Harrach (30 de agosto de 1800 - 5 de junio de 1873) fue la segunda esposa del rey de Prusia, Federico Guillermo III. No siendo de familia real aunque pertenecía a la nobleza austriaca, el matrimonio con el rey tuvo carácter morganático. Augusta no fue reina de Prusia. Fue creada  Princesa de Liegnitz y Condesa de Hohenzollern. El matrimonio no tuvo descendencia. La diferencia de edad entre los cónyuges era de 30 años.

Augusta era la hija del conde Ferdinand Joseph von Harrach of Rohrau (1763-1841) y su mujer Christiane von Rayski (1767-1830). Conoció a Federico Guillermo en el balneario de Teplice (Bohemia) en 1822. Se casaron en el palacio de Charlottenburg el 9 de noviembre de 1824. Bautizada católica, Augusta se convirtió al protestantismo en 1826. El matrimonio se mantuvo con carácter reservado y apartado del protocolo de la corte de Berlín. Acompañó a su marido a las visitas a los establecimientos militares y en las vacaciones a Teplice y Königsberg. Después de atender tiernamente a su marido en su última enfermedad, se ganó el afecto de la corte berlinesa, pero no fue autorizada a participar en el funeral celebrado en Berlín, en 1840.

Como viuda, continuó viviendo en el palacio real. Habitó en Villa Leignitz, construida en los jardines de Sanssouci, en Potsdam. Viajó extensamente por Suiza, Italia e Inglaterra. Visitando el balneario de Bad Homburg, falleció a los 73 años. Sus restos reposan cerca de los de su marido, pero ella en el sótano del mausoleo de Charlottenburg, pero su tumba no se visita en la actualidad.

Ancestros 

Constantin von Wurzbach : Harrach, Auguste Condesa von . En: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich . Séptima parte. Imperial-Royal Court and State Printing Office, Viena 1861, p. 372 ( versión digitalizada ).
Wichard Graf Harrach: Auguste Princesa de Liegnitz. Tus años en d. Página del rey Friedrich Wilhelm III. von Prussen (1824-1840). Stapp, Berlín 1987, ISBN 3-87776-190-9 .
Gisela y Paul Habermann: Princesa de Liegnitz. Una vida a la sombra de la reina Luise. Nicolai, Berlín 1988, ISBN 3-87584-229-4 .

Referencias

Enlaces externos 

Consortes de miembros de la casa de Hohenzollern
Nobles de Austria del siglo XIX
Matrimonios morganáticos
Nacidos en Dresde
Conversos al protestantismo desde el catolicismo